A 19ª edição da Vuelta decorreu entre 30 de abril a 16 de Maio de 1964, A corrida foi composta por 17 etapas, num total de mais de 2921 km, com uma média de 36,633 km/h. A corrida começou em Benidorm e terminou em Madrid.

Equipas participantes

Etapas

Classificações 

1964
1964 no ciclismo
Desporto na Espanha em 1964